Mastodont, stari naziv za izumrle rodove rilaša Mammutidae
Mastodon (sastav), američki heavy metal sastav osnovan 2000. godine